Glauner steht für:

 Autohaus Jörg Glauner, ein deutscher Hersteller von Automobilen

Glauner ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Glauner (* 1960), deutscher Philosoph
 Karl Glauner (1902–2000), Schweizer Künstler
 Patrick Glauner (* 1989), deutscher Informatiker und Hochschullehrer